Layton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Layton Township (Iowa)
 Layton Township (North Dakota)